Мари́я Андре́евна О́рлик (; ) — советский партийный деятель, современный украинский политик. Народный депутат СССР. Заслуженный работник культуры УССР (1981).

Биография 
Отец - Исаков Андрея Никитич. В 1933 году семья Орлик переехала из Смоленской области на Кировоградщину. Жили трудно, как вспоминала Мария Андреевна: "Всё, что я помню о своем детстве, это голод, холод и предельная нищета".

Училась на историческом факультете Кировоградского педагогического института. В 1953 году, её, как знающую украинский язык, направили в школу посёлка Золотники Тернопольской области. Там преподавала историю, была завучем. В 1955 году вышла замуж.

Заместитель председателя Киевского горисполкома по культуре.

В  составе украинской делегации посещала сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Работала в представительстве Украины в Нью-Йорке.

В 1975—1978 годах председатель Президиума правления Украинского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

В 1978—1990 годах была заместителем председателя Совета Министров УССР.

Возглавляла делегацию Комитета советских женщин на съезде индийских женщин в 1984 году, в Бангалоре встречалась с Индирой Ганди.

В 1990 году возглавляла правительственную комиссию по «изучению версии о местонахождении библиотеки Ярослава Мудрого на территории урочища Межигорье». В этом же стала первым в истории Украины с 1917 года членом правительства, добровольно ушедшим в отставку.

С 1990 года по настоящее время председатель Союза женщин Украины ().

Награды 
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2009 год)
 Орден княгини Ольги I степени (5 марта 2005 года).
 Орден княгини Ольги II степени (1997 год)
 Орден княгини Ольги III степени (2000 год)
 Орден Трудового Красного Знамени (14.03.1980)
 Орден «Знак Почёта» (1971 год)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета УССР (1983)
 Заслуженный работник культуры УССР (1981).

Примечания

Ссылки 
 75-летний юбилей М. Орлик
 Яндекс. Пресс-портреты: Орлик Мария
 Орлик Марія Андріївна 
 [leksika.com.ua/19320610/ure/orlik Лексика — українські енциклопедії та словники] 

Женщины-политики Украины
Члены КПСС
Депутаты Киевского городского совета
Народные депутаты СССР от женских советов
Полные кавалеры ордена княгини Ольги
Заместители председателя Совета министров УССР